Thomas Villiers (1. hrabia Clarendon) (1709-1786) – brytyjski arystokrata i polityk
 Thomas Villiers (2. hrabia Clarendon) (1753–1824)